De Allsvenskan 2002 was het 78ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, opgericht in 1924. De competitie begon op 6 april en eindigde op 2 november 2002. 

Djurgardens IF won de landstitel met Malmo FF als runner-up. IFK Norrköping en Kalmar FF degradeerden. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 512 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,81 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand

Landskampioen Djurgardens IF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2003/04  (tweede kwalificatieronde)
Malmö FF en AIK Fotboll plaatsen zich voor de UEFA Cup 2003/04
Örgryte IS plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2003
IFK Norrköping en Kalmar FF degraderen naar Superettan
IFK Göteborg speelt play-offs promotie/degradatie tegen Västra Frölunda IF, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

IFK Göteborg wint met 3–1 over twee duels en handhaaft zich op het hoogste niveau.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2002
Zweeds voetbalelftal in 2002

2002
Allsvenskan